Чо Ю Рі (, ) — південнокорейська співачка, колишня учасниця IZ*ONE.

У 2017 прийняла участь у шоу в Idol School, де в кінці посіла 15 місце, тож не змогла дебютувати у Fromis_9. У 2018 вона прийняла участь у Produce 48, де посіла 3 місце та дебютувала у IZ*ONE.

Південнокорейські співачки
Уродженці Пусана